Krautgartenbach ist ein Gewässername:

 Krautgartenbach (Grundbach), rechter Zufluss des Grundbachs (zum Schmiedbach, zum Kocher) bei Wackershofen, Stadt Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Krautgartenbach (Oberer Riedgraben), rechter Zufluss des dort noch Wagner Wiesgraben genannten Oberen Riedgrabens (zum Nebelbach, zum Klosterbach, zur Donau) in der Waldgemarkung von Lutzingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern